Le jeudi  est le 144 jour de l'année 1894.

Naissances 
 Pontus Hansson (mort le ), nageur suédois
 Hu Xiansu (mort le ), botaniste chinois
 Paul Brien (mort le ), pédagogue et biologiste belge
 André Dupont (mort le ), homme politique français

Décès 
 Henri-Jean Feye (né le ), prêtre néerlandais

Autres événements 
 Création du club Spandauer SV

Voir aussi 
 24 mai et mai 1894